Dallner ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Dallner (1940–2016), österreichische Bildhauerin, Malerin und Keramikerin
 Grete Dallner-Malmros (1905–1991), österreichische Textilkünstlerin
 Gustav Dallner (* 1933), schwedischer Zellbiologe